LFC – skrót odnoszący się do klubów piłkarskich:
 Liverpool F.C. – angielski klub piłkarski
 Livingston F.C. – szkocki klub piłkarski
 Luboński FC – polski klub piłkarski, grający w IV lidze